Fraktionierte Kristallisation ist

 ein Trenn- und Analyseverfahren der Chemie, siehe Fraktionierte Kristallisation (Chemie)
 die aufeinanderfolgende Kristallisation von Mineralphasen aus einer Gesteinsschmelze, siehe Fraktionierte Kristallisation (Petrologie)